Фабріс Санторо () — французький тенісист родом із Таїті, чемпіон турнірів Великого шолома в парному розряді в міксті.

Санторо мав дуже довгу кар'єру гравця. Йому належать кілька рекордів: він має 40 перемог над тенісистами з чільної десяти світового рейтингу, що є рекордом для гравців, які ніколи до неї не входили; він має більше ніж будь-хто поразок в одиночній грі при тому, що виграшів у нього більше ніж програшів. 

З 2014 року Санторо тренує Сергія Стаховського.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Пари

Мікст

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски 

Французькі тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Уродженці Таїті
Французькі олімпійці
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті